Diese Liste führt alle Wahlergebnisse und Regierungsbeteiligungen von Bündnis 90/Die Grünen und deren Vorläuferparteien auf Bundes- und Landesebene sowie die Ergebnisse bei Europawahlen und zur ersten freien Volkskammerwahl in der DDR 1990 auf.

Außer den westdeutschen Grünen (1980–1993), der Grünen Partei in der DDR (1990), dem Bündnis 90 (1990–1993) und Bündnis 90/Die Grünen (seit 1993) sind auch die Wählervereinigungen und Vorläuferparteien aufgeführt, die vor der Parteigründung am 13. Januar 1980 auf Landesebene kandidierten. Erste Grüne Listen auf kommunaler Ebene gab es seit 1977, als bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen die Grüne Liste Umweltschutz (GLU) mit 1,2 % einen Sitz im Kreistag des Landkreises Hildesheim und die „Wählergemeinschaft Atomkraft – Nein Danke“ (WGA) mit 2,3 % ebenfalls ein Mandat im Kreistag des Landkreises Hameln-Pyrmont erringen konnte. Noch vor der Parteigründung trat 1979 die „Sonstige Politische Vereinigung Die Grünen“ zur Europawahl an und die Bremer Grüne Liste (BGL) zog in die Bürgerschaft ein. In Hamburg und Berlin traten auch noch nach 1980 die Grün-Alternative-Liste Hamburg bzw. die Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz als selbständige Listen, später als reguläre Landesgliederungen der Grünen an. Das Bündnis 90 war zunächst eine Listenvereinigung, der das Neue Forum, die Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) und Demokratie Jetzt angehörten. Wo diese Gruppierungen einzeln antraten, ist dies in Klammern vermerkt.

Ergänzend sind alle Minister der Grünen auf Landes- und Bundesebene aufgeführt. Die erste rot-grüne Koalition gab es 1985 in Hessen, die erste Bundesregierung mit grüner Beteiligung amtierte von 1998 bis 2005.

Liste der Wahlergebnisse

Liste der Bundes- und Landesminister 
Minister, die mit Unterbrechung in verschiedenen Kabinetten Ressorts leiteten, sind mehrfach aufgelistet. Aufgeführt sind auch Staatsräte und Staatssekretäre mit Kabinettsrang. Ministerpräsidenten und Bundesminister sind hervorgehoben.

Siehe auch 
 Geschichte von Bündnis 90/Die Grünen
 Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
 Liste der Bürgermeister von Bündnis 90/Die Grünen

Weblinks 
  gruene.de

Anmerkungen 

Wahlergebnisse und Regierungsbeteiligungen
 
Wahl in Deutschland